Konstantin I. bezeichnet folgende Personen:

 Konstantin der Große (* zwischen 272 und 285; † 337), römischer Kaiser
 Konstantin I. (Patriarch), Patriarch von Konstantinopel 
 Konstantin I. (Papst) († 715), Papst
 Konstantin I. (Schottland) (836–877), schottischer König
 Konstantin I. (Armenien), armenischer Fürst 
 Konstantin I. (Westgeorgien), westgeorgischer König 
 Konstantin I., Thronname von Zara Yaqob (1399–1468), äthiopischer Kaiser
 Konstantin I. (Georgien), georgischer König 
 Konstantin I. (Kachetien), kachetischer König 
 Konstantin I. (Griechenland) (1868–1923), griechischer König